Conclave de 1978 pode se referir àqueles que ocorreram em:

 Conclave de Agosto de 1978, que elegeu João Paulo I.
 Conclave de Outubro de 1978, que elegeu João Paulo II.